Jordankapelle heißen:

 Jordankapelle im Gamsgraben, bei Frohnleiten in der Steiermark
 Jordankapelle am Salvenberg, auf der Hohen Salve bei Westendorf und Brixen im Thale, Tirol